Ашен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Ашен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель